Bahía kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bahia, delstat,

Ecuador 

 Bahía de Caráquez (ort), Manabí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar